Andrea Pratichetti – rugbista a 15 italiano
 Carlo Pratichetti – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e imprenditore italiano
 Matteo Pratichetti – ex rugbista a 15 italiano